Medina Sidonia puede referirse a:

 Medina Sidonia, municipio español situado en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía;
 Casa de Medina Sidonia, casa nobiliaria española;
 Ducado de Medina Sidonia, título nobiliario español.